Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym w sezonie 2003 to szósta edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował dziewięć wyścigów, z czego siedem odbyło się w Europie, a po jednym w Australii i Ameryce Północnej. Pierwsze zawody odbyły się 2 marca w australijskim Geelong, a ostatnie 7 września w holenderskim Rotterdamie.

Trofeum sprzed roku broniła Niemka Petra Rossner. Tym razem w klasyfikacji generalnej zwyciężyła Brytyjka Nicole Cooke.

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Mémoire du cyclisme 

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
2003 w kolarstwie